Магон (Mago; гръцки: Μάγων) е име на картагенски политици. Известни са:

 Магон I, мелек на Картаген 550–530 пр.н.е., основател на династията Магониди
 Магон II, мелек на Картаген 396–378 пр.н.е.
 Магон III, мелек на Картаген 375–344 пр.н.е.
 Хамилкар Магонид, мелек (Basileus) на Картаген
 Ханибал Магон (ум. 406 пр.н.е.), рабимаханат
 Магон, рабимаханат от началото на 4 век пр.н.е.
 Магон, рабимаханат от втората половина на 4 век пр.н.е.
 Магон Барка, картагенски рабимаханат по време на Втората пуническа война, най-малкият брат на Ханибал
 Магон, писател от 2 век пр.н.е.
 Магон (остров) (Mago; Mango), остров от Фиджи.
 Mago (genus), вид паяци
 Маго, река в Етиопия